Brunton ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Brunton (1921–2017), britischer Geschäftsmann und Verleger
 Guy Brunton (1878–1948), britischer Ägyptologe
 Mary Brunton (1778–1818), schottische Schriftstellerin
 Paul Brunton (1898–1981), britischer Philosoph und Mystiker
 Richard Henry Brunton (1841–1901), schottischer Ingenieur, bekannt als „Vater der japanischen Leuchttürme“
 Tania Brunton-Tupu (* 1973), neuseeländische Basketballspielerin
 Thomas Lauder Brunton (1844–1916), britischer Pharmakologe, Begründer der Amylnitrit-Therapie
 William Brunton (1777–1851), schottischer Ingenieur und Erfinder

Siehe auch:
 Brunton’s Mechanical Traveller, frühe, experimentelle Dampflokomotive